Lebiasina är ett släkte av fiskar. Lebiasina ingår i familjen Lebiasinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Lebiasina